Mood Ring – singolo di Britney Spears del 2020
 Mood Ring – singolo di Lorde del 2021